Als Hirtenamt wird bezeichnet:
 das priesterliche oder hohepriesterliche Amt in der theologischen Vorstellung vom Dreifachen Amt Christi;
 die Aufgabe des Bischofs in seiner Diözese in der römisch-katholischen Theologie;
 die heilige Messe am Morgen des Weihnachtsfestes (Missa in aurora), siehe Engelamt.